Bătălia de la Chișinău se poate referi la următoarele confruntări care s-au desfășurat în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial:

Bătălia de la Chișinău (1941), în timpul Operațiunii „München”.
Bătălia de la Chișinău (1944), în timpul Operațiunii Iași-Chișinău.